Vernois kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vernois-lès-Belvoir, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vernois-lès-Vesvres, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vernois-sur-Mance, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Le Vernois, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,